Amerikai Egyesült Államok
Redland
Redland (Alabama)
Redland (Florida)
Redland (Maryland)
Redland (Oklahoma)
Redland (Oregon)
Redland (Texas)
Redland (Virginia)
Redlands
Redlands (Colorado)
Redlands (Kalifornia)